Ballard kan som auktorsförkortning betyda:

 Harvey Eugene Ballard
 Ernest Ballard

Robotskapade auktorsförkortningar